Lincoln Village bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lincoln Village (Indiana)
 Lincoln Village (Kalifornien)
 Lincoln Village (Ohio)
 Lincoln Village (Milwaukee), Stadtteil von Milwaukee, Wisconsin